La saison 2022-2023 est la  de la Ligue américaine de hockey. Elle commence le  et se termine le  pour laisser place aux séries éliminatoires.

Contexte 

Pour la saison 2022-2023, la ligue accueille une  franchise, les Firebirds de Coachella Valley (affiliée au Kraken de Seattle), dans la division Pacifique qui compte maintenant dix franchises. Toujours dans cette division, le Heat de Stockton déménage et devient les Wranglers de Calgary.

Saison régulière 
La LAH comprend quatre divisions qui ne comptent pas le même nombre d'équipes : la division Atlantique est composée de huit équipes, les divisions Centrale et Nord en possèdent sept chacune et la division Pacifique est la plus peuplées avec dix franchises. Les qualifications pour les séries sont ajustées en fonction de ces différences : six équipes de la division Atlantique, cinq des divisions Centrale et Nord ainsi que sept de la division Pacifique, pour un total de 23 franchises, sont qualifiées en séries éliminatoires.

Classement

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Références 

Saison de la LAH
LAH